Riodininae é a maior das três sub-famílias dentro da família de borboletas Riodinidae.

Um determinado número de géneros Riodininae são de afiliações incertas. Eles podem pertencer a Helicopini, contudo esta hipótese precisa de mais estudo por parte dos especialistas. Tais géneros incertae sedis são:

 Apodemia
 Argyrogrammana
 Astraeodes
 Callistium
 Calydna
 Comphotis
 Dianesia
 Echenais
 Echydna
 Emese
 Imelda
 Lamphiotes
 Machaya
 Pachythone
 Petrocerus
 Pixus
 Pseudonymphidia
 Pseudotinea
 Roeberella
 Zabuella

Bibliografia 
 Glassberg, Jeffrey Borboletas através de Binóculos, A Oeste (2001)
 Guppy, Crispin S. e Shepard, Jon H. Borboletas de British Columbia (2001)
 James, David G. e Nunnallee, David Histórias de Vida das Borboletas de Cascadia  (2011)
 Pelham, Jonathan Catálogo das Borboletas dos Estados Unidos e Canadá (2008)
 Pyle, Robert Michael Borboletas de Cascadia (2002)